San Carlos del Valle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Carlos del Valle (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 San Carlos del Valle (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar